

Geografia natural 
 Devesa, espai natural abundant d'herba, influenciat per l'actuació humana (ramaderia, aprofitament agroforestal).
 Devesa també té altres sentits en llengua catalana, tal com ho recullen:
 el Diccionari Alcover-Moll:
"Devesa: Prat, tros de terra abundant d'herba i destinat al pasturatge; cast. dehesa. A certes regions s'anomena devesa el prat de pastura en què, a més d'herba, hi ha abundor d'arbres (Ribes, Empordà, Maestrat). Al Gironès i La Selva, la devesa és el lloc plantat d'arbres; al Lluçanès, el bosc d'arbres grossos i clars que és prou herbat per a pasturar-hi el bestiar; i cap al baix del Pireneu, és el prat que no es rega; al Ripollès anomenen devesa el prat, tant si es rega com si no; i al Vallès ho diuen del bosc que es neteja o esporga, i es diu que «s'ha fet bona o mala devesa"
 o el DIEC:
 1 f. [LC] [AGA] [AGR] Terreny comunal destinat a pastura.
 2 f. [LC] Antigament, possessió rural tancada.
 3 f. [LC] Lloc poblat d'arbres arran d'un riu.

Topònims

Municipis 
 Devesa (Alts Pirineus), municipi del departament dels Alts Pirineus (antiga província de Bigorra, Gascunya), a la regió de Migdia Pirineus, Occitània.
 La Devesa Vila, municipi del departament de Gers, a l'antiga província de Gascunya, avui la regió de Migdia-Pirineus, Occitània.
 La Devesa Ribèra, municipi del departament de Gers, a l'antiga província de Gascunya, avui la regió de Migdia-Pirineus, Occitània.

Paratges, districtes, nuclis o partides 
 La Devesa (Talamanca), paratge del terme municipal de Talamanca (Bages).
 Torrent de la Devesa (Talamanca), torrent que discorre pel terme municipal de Talamanca (Bages).
 La Devesa de Villalta: paratge situat entre Les Escaldes (Andorra) i Font-Romeu (La Cerdanya).
 Devesa: caseriu agregat al terme de Tivissa (Ribera d'Ebre).
 Deveses: partida del terme de Prades (Baix Camp).
 La Devesa: partida del terme de Rocafort de Vallbona (Urgell).
 Les Deveses: nucli de població (caseriu) del municipi de la Serra d'en Galceran (la Plana Alta).
 etc.

"A Devesa" també és un topònim molt comú a Galícia, exemple:
 Santalla da Devesa, parròquia (civil) del municipi de Ribadeo (Galícia)
 Mosteiro de Devesa, parròquia (civil) del municipi de Palas de Rei (Galícia)
 i molts paratges o indrets a parròquies civils o municipis de Galícia.

Prats, terrenys 
 Devesa del Gall: prat al terme municipal de Cercs (Berguedà).
 Les Deveses: peça de terra del terme de Mont-roig del Camp.
 La Devesa: partida de terra del terme de Rojals (Camp de Tarragona).
 La Devesa de Campoamor, on se situava la Cartoixa de Viaceli, ciutat d'Oriola (Baix Segura).
 La Devesa (Castellar de la Ribera), indret de camps de cultiu del poble de Ceuró, al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès).
 etc.

Boscs i parcs 
 La Devesa del Saler - franja de bosc mediterrani i cordó de sorra litoral que separa l'Albufera de València de la mar. Es troba al Parc Natural de l'Albufera de València. També hi havia una masia aquí amb el nom de la Devesa.
 La platja de la Devesa del Saler
 El Parc de la Devesa de Girona, un parc urbà molt arbrat, el parc urbà més gran dels Països Catalans.
 La Devesa de Manlleu, bosc de ribera (i finca privada) a la vora del riu Ter.

Muntanyes, turons, serres 
De més altes a més baixes:
 Cap de la Devesa (les Valls de Valira), muntanya de 2.134 metres al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell).
 Cap de la Devesa (Bagà), muntanya de 1.754 metres al municipi de Bagà (Berguedà).
 Tossal de la Devesa (Abella de la Conca), cim de 1.353,5 metres d'altitud a cavall entre el Pallars Jussà i l'Alt Urgell.
 Punta de la Devesa (la Sénia), muntanya de 1.316 metres al municipi de la Sénia (Montsià).
 Cap de la Devesa (Vallcebre), muntanya de 1.219 metres al municipi de Vallcebre (Berguedà).
 Puig de la Devesa, muntanya de 971,2 metres d'altitud prop del monestir de Santa Maria de l'Estany al terme municipal de l'Estany (Moianès).
 El Morral de la Devesa, muntanya de 910 metres al municipi de Capafonts (Baix Camp).
 La Devesa (les Avellanes i Santa Linya), serra situada al municipi de les Avellanes i Santa Linya (Noguera), amb una elevació màxima de 771 metres.
 Punta de la Devesa (Cervià de les Garrigues), tossal de 566 metres al municipi de Cervià de les Garrigues (les Garrigues).
 Tossal de la Devesa (Juneda), tossal de 296 metres al municipi de Juneda (les Garrigues).
 Turó de Can Devesa, turó de 256 metres al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Masos, masies, esglésies 
 La Devesa: mas o masia situada prop de l'església romànica de Sant Genís de sa Devesa o de ses Deveses, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Osona).
 l'església romànica de Sant Genís de sa Devesa o de ses Deveses, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Osona).
 etc.

Personatges 
 Celestí Devesa i Pinadella (1868-1935), escultor i creador de gegants, d'Olot.)
 Joan de Sagarra i Devesa (París, 1938), periodista català i fill del poeta Josep Maria de Segarra.
 Vicent Pérez Devesa (Benidorm, 1942 -2006), polític i industrial valencià.
 Gerardo Camps Devesa (Barcelona, 1963), polític valencià del Partit Popular.

Altres 
 Estadi de La Devesa, estadi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
 Dolmen de la Devesa d'en Torrent, o Dolmen del Solar d'en Gibert, al terme municipal de Rabós (Alt Empordà).

Vegeu també 
 Ban (geografia) - devesa de muntanya
 Clonmacnoise ("el Prat" o "la Devesa dels fills de Nós" o potser Cluain Muccu Nóis - "Prat" o "Devesa dels porcs de Nós"), un monestir al comtat d'Offaly, Irlanda.